Jonas — profeta israelita
 Livro de Jonas — um dos livros da Bíblia
 Jonas L.A. — série de TV

Futebolistas brasileiros
 Jonas Gomes de Sousa — Jogador do Ponte Preta
 Jonas Gonçalves Oliveira — Jogador do SL Benfica

Desambiguações de antropônimos